

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Fischd“ beginnt.

Fischd 



Fischdi 
 Fischdick, Dieter (1938–1996), deutscher Fußballfunktionär und Politiker (SPD)
 Fischdick, Gisela (* 1955), deutsche Schachspielerin